La Superliga 2021-2022, 30ª edizione della massima serie del campionato croato di pallavolo femminile, si è svolta dal 2 ottobre 2021 al 30 aprile 2022: al torneo hanno partecipato dodici squadre di club croate e la vittoria finale è andata per la sedicesima volta, la quinta consecutiva, all'.

Regolamento

Formula 
La formula ha previsto:
 Regular season, disputata con girone all'italiana, con gare di andata e ritorno, per un totale di ventidue giornate: le prime quattro classificate hanno acceduto ai play-off scudetto, la penultima classificata si è qualificata allo spareggio promozione-retrocessione, mentre l'ultima classificata è retrocessa in Prva Liga.
 Play-off scudetto, disputati con:
 Semifinali e finali, giocate al meglio di due vittorie su tre gare.
Spareggio promozione fra la penultima classificata e la seconda classificata della Prva Liga, strutturati in una finale giocata al meglio di due vittorie su tre gare: la vincente dello spareggio ha ottenuto il diritto a partecipare alla Superliga 2022-23 mentre la perdente è stata relegata in Prva Liga.

Criteri di classifica 
Se il risultato finale è stato di 3-0 o 3-1 sono stati assegnati 3 punti alla squadra vincente e 0 a quella sconfitta, se il risultato finale è stato di 3-2 sono stati assegnati 2 punti alla squadra vincente e 1 a quella sconfitta.

L'ordine del posizionamento in classifica è stato definito in base a:
Numero di partite vinte;
Punti;
Ratio dei set vinti/persi;
Ratio dei punti realizzati/subiti;
Classifica avulsa.

Squadre partecipanti 
Le squadre neopromosse dalla Prva Liga sono state il , seconda classificata in campionato (la prima classificata è stata l' II) e il , quarta classificata in Prva Liga (la terza classificata è stata l' II), vincitrice dello spareggio promozione-retrocessione contro l', penultima classificata in Superliga 2020-21.

Torneo

Regular season

Risultati

Classifica 

Legenda:
      Qualificata ai play-off scudetto.
      Qualificata allo spareggio promozione-retrocessione.
      Retrocessa in Prva Liga.

Play-off scudetto

Tabellone

Risultati

Semifinali

Finale

Spareggio promozione-retrocessione

Verdetti

Statistiche

Note

Collegamenti esterni 
 

Pallavolo nel 2021
Pallavolo nel 2022
 2021-2022